Обмен телами:

 Обмен телами — художественный приём (см. напр., х/ф «Мальчик в девочке», и др.)
 Обмен телами () — фантастический триллер режиссёра Аллана Мойла